Настроечный телевизионный сигнал — специальный тип телевизионного сигнала, служащий стандартной мерой при настройке телевизионных приёмников.
Сигналы генерируются или телецентрами в технологических паузах вещания, или портативными генераторами сигнала.

Простые сигналы 
Большинство операций по настройке аналоговых телевизоров выполняют именно с помощью простых сигналов.

Вертикальные цветные полосы 
Сигнал «вертикальные цветные полосы» является основным сигналом для настройки большинства узлов аналоговых телевизоров. Большинство напряжений и осциллограмм на принципиальных схемах телевизоров приводятся именно при условии подачи на вход сигнала «вертикальные цветные полосы».

В сигнале «вертикальные цветные полосы» 8 полос:
 Белая
 Жёлтая
 Голубая
 Зелёная
 Пурпурная
 Красная
 Синяя
 Чёрная

Сигнал формируется из трёх цветовых компонентов — красной, зелёной и синей, каждая из которых имеет два состояния — нулевая яркость и 75 % яркость.

Существует также разновидность сигнала «вертикальных цветных полос» с девятью полосами (дополнительная белая полоса справа после черной), менее употреблявшаяся в отличие от первого.

Горизонтальные цветные полосы

Сетчатое поле 

Сетка из горизонтальных и вертикальных белых линий на чёрном поле. Число линий сетки в обоих направлениях может меняться в широких пределах. Этим сигналом проверяют и настраивают центровку изображения, геометрические и нелинейные искажения растра, статическое и динамическое сведение.

Шахматное поле 

Назначение сигнала аналогично сетчатому полю. Оба бывают только двух градаций яркости — минимальной и максимальной. Генератор сигнала шахматного поля несложно собрать даже на аналоговых элементах.

Серая шкала 
Восемь вертикальных полос, яркость которых возрастает от правого края к левому. Сигнал используется для проверки воспроизведения градаций серого цвета при приёме чёрно-белого сигнала и баланса белого цвета при приёме цветного сигнала. Также в нижней части кадра могут присутствовать два прямоугольника с яркостью в 15 и 100 % белой полосы.

Сигналы цветных полей 
Красное поле, зелёное поле и синее поле — тестовые сигналы, заполняющие весь экран телевизора указанным цветом. Служат для оценки и регулировки чистоты цвета.

«Пачки» синусоидальных сигналов 
На вход подаются «пачки» из синусоидальных сигналов различной частоты. Служит для оценки частотного отклика тракта.

Современная телевизионная техника 

В настоящее время на рынке преобладают телевизоры на жидкокристаллических экранах, которые являются полностью или почти полностью цифровыми, даже если и работают с аналоговым входным сигналом. Жидкокристаллический экран совершенно  фокусировки изображения, геометрических искажений, чистоты цвета, сведения лучей. Такие телевизоры обычно либо налаживаются на заводе при помощи цифровых логических анализаторов сигнала, либо, чаще всего, налаживается некий образец, затем налаживается технология производства серийного изделия. Само серийное изделие, ввиду специфики работы цифровых устройств, производится уже только с минимально необходимым контролем по приборам. Остальной контроль происходит преимущественно по визуальным таблицам. Всё это, вкупе с низкой потребностью в ремонте (изделие работает долго и надёжно, а если отказывает, то порой его выгоднее заменить на новое, чем ремонтировать), отвело простые настроечные сигналы на задний план. В настоящее время применяются в основном комплексные настроечные сигналы — настроечные таблицы.

См. также 
 Телевизионная испытательная таблица

Примечания

Ссылки 

 Телевизионные испытательные таблицы. Stereo&Video, Сентябрь 2001
 

Технологии телевидения